O Campeonato Capixaba de Rugby é a competição estadual de rugby union do estado brasileiro do Espírito Santo.

História 
A primeira edição do Campeonato Capixaba de Rugby foi disputada no ano de 2011, com o Vitória Rugby Club sagrando-se campeão.

Edições

Equipes do Espírito Santo